

Спірит-Лейк — місто, штат Айдахо
 Спірит-Лейк — місто, штат Айова